Гилберт Толбот (; 18 октября 1276 или примерно 1277 — 13 февраля 1346) — английский аристократ, 1-й барон Толбот (с 1331 года). Участвовал в мятежах против короля Эдуарда II, попал в плен при Боробридже в 1322 году, но избежал казни ценой штрафа. В 1326 году поддержал мятеж королевы Изабеллы. Пользовался благосклонностью Эдуарда III, от которого получил ряд почётных назначений. Участвовал в войнах с Шотландией.

Биография 
Гилберт Толбот принадлежал к старинному дворянскому роду из Херефордшира, который начал возвышаться благодаря земельным пожалованьям короля Генриха II, а позже породнился с князьями Уэльса. Гилберт был старшим сыном Ричарда Толбота, феодального барона Экклсуолла, и Сары де Бошан. По отцу он происходил от князя Дехейбарта Риса Мечилла, по матери приходился племянником Уильяму де Бошану, 9-му графу Уорик.

Рождение Гилберта Толбота историки относят к 18 октября 1276 года или примерно к 1277 году. В 1293 году Толбот участвовал в поездке Эдуарда I в Шотландию, после смерти отца в 1306 году унаследовал семейные владения в Херефордшире и Глостершире. Во время правления Эдуарда II он оказался замешан в ряде мятежей. Один из руководителей аристократической оппозиции, Томас Ланкастерский, являлся сеньором Толбота по ряду поместий и выплачивал ему ежегодный пенсион в сорок фунтов, а другой, Ги де Бошан, 10-й граф Уорик, приходился Толботу двоюродным братом; поэтому Гилберт их поддерживал. Вместе с другими баронами он принудил короля изгнать фаворита, Пирса Гавестона, а в 1312 году участвовал в бессудной казни последнего. Позже Толбот попросил Эдуарда II о прощении, и эта просьба была удовлетворена.

В 1317 году Гилберт был назначен губернатором Глостерского замка. В 1319 году он участвовал в шотландском походе в свите Уильяма Ла Зуша, 1-го барона Зуша из Харингуорта. Когда Томас Ланкастерский начал открытую войну против фаворитов Эдуарда II — Диспенсеров (1321 год), Толбот примкнул к нему. В 1322 году вместе с баронами Валлийской марки он разграбил Бриджнорт. Узнав о приближении королевской армии, Толбот бежал на север, там присоединился к войску Ланкастера и принял участие в битве при Боробридже, где мятежники были наголову разгромлены. Гилберт попал в плен, но, в отличие от многих союзников, избежал казни. Он получил свободу, обязавшись выплатить штраф в две тысячи фунтов и присылать королю ежегодно бочку вина стоимостью сорок шиллингов.

В 1324—1325 году Толбот участвовал в боевых действиях в Гиени против французского короля (этот конфликт известен как Война Сен-Сардо). В 1325 году он был в составе свиты наследника престола Эдуарда, приехавшего в Париж для переговоров. Эдуард и его мать, ненавидевшие королевских фаворитов, отказались возвращаться на родину после заключения мира, и Толбот остался с ними. В составе отряда мятежников он высадился в Англии в сентябре 1326 года и принял участие в свержении Эдуарда II.

При новом короле, Эдуарде III, произошло возвышение Гилберта. В 1328 году Толбот был назначен лордом-камергером, в 1330 году — юстициарием Южного Уэльса, в те же годы получил в управление ряд замков. В период с 27 января 1331 по 20 апреля 1343 года Гилберта регулярно вызывали в парламент как лорда, и это считается началом истории баронии Толбот. Должность камергера Гилберт потерял в 1334 году, но и после этого он сохранил благосклонность короля. Барон участвовал в шотландских походах (1333—1335 годы), набирал в Уэльсе и Херефордшире войска для боевых действий на севере, а с 1339 года — на континенте. В 1337 и 1345 годах Толбот организовывал защиту английского побережья на случай высадки французов. До самой своей смерти (13 февраля 1346 года) он участвовал в работе разного рода комиссий.

Семья 
Гилберт Толбот был женат на Энн ле Ботилье, дочери Уильяма ле Ботилье. В этом браке родились сын Ричард (2-й барон Толбот) и дочь Джоан, жена сэра Джона Кэрью.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Бароны Толбот
Бароны Англии XIV века
Персоналии:Первая война за независимость Шотландии
Персоналии:Вторая война за независимость Шотландии
Участники битвы при Боробридже
Участники Войны Сен-Сардо
Деятели Столетней войны
Толботы